El Campionat de Catalunya de bàsquet femení de 1942-1943 fou la quarta edició del Campionat de Catalunya de bàsquet femení. Va ser disputat per 4 clubs a la primera categoria i 4 clubs més a la segona categoria.

Primera categoria

Classificació

Resultats

Segona categoria

Classificació

Resultats

Desempat

Referències 

Competicions de bàsquet catalanes
Competicions de bàsquet femenines
Competicions esportives del 1942 a Catalunya
Competicions esportives del 1943 a Catalunya